Schefczyk ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Scheffczyk
 Schefczik
 Šefčík
 Ševčík
 Szewczyk